«Богатырша» — российский мультипликационный фильм режиссёра Ольги Лопато, вышедший в прокат в 1 января 2016 года. Снимался мультфильм в Ереване (Армения) на студии Touch FX Animation Studio.

Сюжет 
Витязь Бориполк одерживает победу над Кощеем и один из волхвов предсказывает, что третий сын Бориполка станет великим героем. Но третьим ребёнком Бориполка становится девочка Роса, над которой многие начинают потешаться из-за пророчества волхва. Девочка несмотря ни на что старается оправдать пророчество и стать героем. И когда дружина не справляется со Змеем Горынычем, Роса притворяется парнем и отправляется покорять врага.

Роли озвучивания 
 Анна Хилькевич — Роса
 Алексей Чумаков — средняя голова Змея Горыныча
 Гарик Харламов — правая голова Змея Горыныча
 Тимур Батрутдинов — левая голова Змея Горыныча
 Михаил Пореченков — Бориполк
 Алёна Бабенко — Рогнеда
 Дмитрий Филимонов — воевода
 Борис Щербаков — князь
 Мирослава Карпович — княжна
 Армен Джигарханян — дед Пихто
 Василиса Эльдарова — Роса в детстве

Критика 
Мультфильм в целом получил негативные отзывы. В рецензии Бориса Иванова на film.ru отмечены недостатки с моралью и логикой произведения, а также не полностью раскрытыми темами. Положительно отмечен саундтрек к мультфильму. Также, фильм был раскритикован из-за низкополигональной графики и визуальной составляющей, например низкопроработанные текстуры и низкое качество рендеринга.

Примечания

Ссылки 
 Богатырша на сайте Tlum.ru 
 
 

Мультфильмы России 2016 года
Полнометражные мультфильмы России
Мультфильмы «Парадиз»